NCAA Division I 2004 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2004 – torneo di pallavolo maschile